In der Saison 1978/79 gelang dem FC Vorwärts Frankfurt/O. der sofortige Wiederaufstieg in die DDR-Oberliga und die BSG Chemie Leipzig kehrte nach ihrem Abstieg  1975/76 ins Oberhaus zurück.

Modus 
Gespielt wurde in 5 Staffeln zu je 12 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und je 3 Absteiger pro Staffel ermittelt. Die Staffelsieger ermittelten ebenfalls mit Hin- und Rückspiel in einer Aufstiegsrunde die 2 Oberligaaufsteiger.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 123.250 Zuschauer ( 934 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 4.500  ASG Vorwärts Stralsund – BSG Motor Stralsund (7. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 BSG Schiffahrt/Hafen Rostock – BSG Motor Stralsund (9. Sp.)

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 138.200 Zuschauer ( 1.047 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 5.500  BSG Stahl Eisenhüttenstadt – FC Vorwärts Frankfurt/O. (9. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 BSG NARVA Berlin – BSG Chemie PCK Schwedt (8. Sp.)

Staffel C

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Entscheidungsspiele um den Ligaverbleib:

|}

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 227.520 Zuschauer ( 1.724 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 7.000  BSG Fortschritt Weißenfels – BSG Chemie Leipzig (1. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 BSG Stahl Nordwest Leipzig – SG Dynamo Eisleben (13. Sp.)

Staffel D

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 167.960 Zuschauer ( 1.272 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 4.800  BSG Robur Zittau – BSG Aktivist Schwarze Pumpe (7. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 200 ASG Vorwärts Plauen – BSG Robur Zittau (12. Sp.)
 200 ASG Vorwärts Plauen – BSG Aktivist Brieske-Senftenberg (14. Sp.)
 200 ASG Vorwärts Plauen – BSG Aktivist Espenhain (19. Sp.)

Staffel E

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 201.550 Zuschauer ( 1.527 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 6.100  BSG Motor Suhl – BSG Wismut Gera (15. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 200 BSG Chemie Schwarza – BSG Aktivist Kali Werra Tiefenort (22. Sp.)

Aufstiegsrunde

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Zuschauer 
In 20 Spielen kamen 137.200 Zuschauer ( 6.860 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 18.500  BSG Chemie Leipzig – BSG Energie Cottbus (10. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 1.000 TSG Bau Rostock – BSG Energie Cottbus (7. Sp.)
 1.000 BSG Energie Cottbus – BSG Motor Suhl (8. Sp.)

Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1978/79
 FDGB-Pokal 1978/79

Literatur 
 
 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks 
 
 

1978/79
Fußballsaison 1978/79